Sanlorenzini – abitanti di San Lorenzo (Arcidosso)
Sanlorenzini – abitanti di San Lorenzo (Osilo)
Sanlorenzini – abitanti di San Lorenzo Isontino
Sanlorenzini – abitanti di San Lorenzo a Merse
Sanlorenzini – abitanti di San Lorenzo a Pagnatico
Sanlorenzini – abitanti di San Lorenzo al Mare